Кубок мира по конькобежному спорту — серия зимних спортивных соревнований по конькобежному спорту, проводимых под эгидой Международной федерации конькобежцев с сезона 1985/1986 годов. Проводятся в индивидуальном зачёте на отдельных дистанциях (для мужчин — 500 м, 1000 м, 1500 м и 5000 м/10000 м, для женщин — 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м/5000 м). С сезона 2005/2006 годов определяется победитель в командных гонках, с 2011/2012 — в масс-старте и в общем зачёте, с 2015/2016 — в командным спринте. За место на данной дистанции этапа присуждается определённое количество очков, очки полученные на этапах суммируются и по их сумме определяются победители Кубка мира.

В течение шести лет с 2004 по 2009 годы Кубок разыгрывался на не олимпийской сверхкороткой дистанции 100 метров, однако позднее Международная федерация конькобежцев приняла решение от неё отказаться.

С сезона 2008/2009 также проводится Кубок мира среди юниоров.

В сезоне 2020/2021 из-за пандемии коронавируса были отменены первые четыре этапа, планировавшиеся на 2020 год, оставшиеся два этапа прошли в январе 2021 года в Херенвене.

С сезона 2021/2022 по политическим причинам спортсмены России и Белоруссии были отстранены от участия в финальном этапе Кубка мира.

В сезоне 2022/2023 заключительный шестой этап не считался финальным: количество участников не ограничивалось 12 лучшими по итогам предыдущих этапов и очки за места на дистанциях начислялись как на остальных этапах.

Начисление очков до сезона 2018/2019 
За место на данной дистанции этапа присуждается определённое количество очков, которое затем суммируются с очками, набранными на других этапах на этой дистанции. Количество очков за место зависит от дивизиона, в котором соревновался спортсмен, а также от количества участников в дивизионе. За участие в финальном этапе присуждается немного другое количество очков.

 * 5000 м у женщин и 10000 у мужчин.

С сезона 2011/2012 года до сезона 2014/2015 в масс-старте женщины бежали 15 кругов, мужчины 20 кругов. По ходу забега проводятся три промежуточных финиша — после 5, 10 и 15 кругов у мужчин и 4, 8 и 12 кругов у женщин. Очки присуждаются первым четырём на промежуточном финише и первым шести на основном финише. Сумма всех полученных в забеге очков идёт в зачёт забега, остальные участники располагаются по времени прохождения.

С сезона 2014/2015 в масс-старте и мужчины и женщины бегут дистанцию в 16 кругов кругов. Промежуточный финиш проводился после 4, 8 и 12 кругов.

В командной гонке преследования проводится забег на шесть кругов.

В командном спринте проводится забег на три круга, причём, после первого круга сходит один из бегунов, после второго второй участник. Результатом считается время финиширующего третьего участника.

Начисление очков с сезона 2018/2019 

 * 1, 2 и 3 место в Дивизионе В получают дополнительно 8, 5 и 3 очков соответственно.

Победители среди мужчин

Командные соревнования

Дистанция 100 метров

Победители среди женщин

Командные соревнования

Дистанция 100 метров

Победы на этапах Кубка мира 
Конькобежцы, одержавшие за карьеру не менее 25 побед в индивидуальных стартах на этапах Кубка мира. 
По состоянию на 24 октября 2013 года

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Speed Skating World Cup History and Statistics 
  Special regulation&technical rules 

Соревнования по конькобежному спорту
Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года